Чемпіонат світу з шахів серед жінок 2000 відбувся за новою схемою. Вперше в історії чемпіонатів світу він являв собою нокаут-турнір із 64 учасниць. Турнір проходив від 27 листопада до 16 грудня 2000 року в місті Нью-Делі, Індія. Попри зміну формату, чинна тоді чемпіонка Се Цзюнь із Китаю змогла захистити свій титул, у фіналі перемігши співвітчизницю Цінь Каньїн з рахунком 2½ : 1½.

Учасниці 
Нижче представлений список учасниць згідно з їхнім рейтингом Ело станом на 1 жовтня 2000 року. Кілька учасниць в останній момент відмовились від участі й через це лише 61 шахістка брала участь у змаганнях.

Серед іменитих шахісток, які не брали участь: Юдіт Полгар (1-й номер рейтингу серед жінок у світі), Ван Пінь (7-й рейтинг), Антоанета Стефанова (11-й рейтинг), Софія Полгар (14-й рейтинг) та Гаррієт Гант (18-й рейтинг).

Як чинну чемпіонку світу Се Цзюнь запросили взяти участь у «відкритому» чемпіонаті світу за версією ФІДЕ 2000, але вона вирішила замість цього захищати свій титул.

Результати 
 {| class="wikitable" style="text-align: center"
|+Фінальний матч чемпіонату світу 2000
|-
! !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! Загалом
|-
| align=left |  || 2484
| style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: black"| ½ || 1½
|-
| align=left |  || 2567
|style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ || 2½
|}

Турнірна сітка

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
2000 у шахах